ANSF steht für:
 Afghan National Security Forces, afghanische Überorganisation über der Afghanischen Nationalarmee und der Afghanischen Nationalpolizei
 Afghanistan National Swimming Federation, Dachverband des Schwimmsports in Afghanistan
 Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, italienische Agentur für die Sicherheit der Eisenbahn
 Association nationale du selle français, französischer Zuchtverband für das Cheval de Selle Français

Abkürzung